Петра Борн (; род. 1 августа 1965, Цвайбрюккен, ФРГ) — немецкая фигуристка, бронзовый призёр чемпионата Европы 1985 года, трёхкратная чемпионка Германии, участница Олимпийских игр 1984 года в танцах на льду. Выступала вместе с Райнером Шёнборном.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1980
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — танцы на льду

Ссылки 
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года